Фабінью — скорочена форма португальського імені Фабіо. Відомі носії:

 Фабіо де Матос Перейра(нар. 1982) — бразильський футболіст, півзахисник.
 Фабіо Енріке Таварес (нар. 1993) — бразильський футболіст, захисник.

Прізвища